Teatro Bol'šoj Kamennyj, demolito
 Teatro Mariinskij, costruito nel 1860